Faucon de Barcilona (en francès Faucon-de-Barcelonnette) és un municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Sant Joan de Mata.

Referències 

Municipis dels Alps de l'Alta Provença